Ключи́ — деревня в городском округе Семёновский. Входит в состав Пафнутовского сельсовета.

Описание
Расположена в 1 км от административного центра сельсовета — Пафнутово и 54 км от областного центра — Нижнего Новгорода.

География 
Деревня расположена на левом берегу реки Линды.

Примечания

Ссылки 
 

Населённые пункты городского округа Семёновский